Sveti Urban je lahko:

 ime več svetnikov
 ime več cerkva po Sloveniji (Cerkev Svetega Urbana, Destrnik; Sv. Urban, Ilirska Bistrica...)
 Sveti Urban - papež (222 - 230) in svetnik
 Sveti Urban (hrib) (597 mnv) - hrib nad Kamnico pri Mariboru, spada k naselju Šober
 Sveti Urban, Štrigova - naselje v Občini Štrigova na Hrvaškem